Germersleben ist der Bestandteil mehrerer Ortsnamen in Sachsen-Anhalt:

 Groß Germersleben, Ortsteil der Stadt Oschersleben im Landkreis Börde
 Klein Germersleben, Ortsteil der Stadt Wanzleben-Börde im Landkreis Börde
 Nordgermersleben, Ortsteil der Gemeinde Hohe Börde im Landkreis Börde